Уошаки или Вашаки ():

 Вашаки — индеец, верховный вождь восточных шошонов
 Уошаки (округ, Вайоминг)
 Уошаки (ледник), Вайоминг
 Уошаки (национальный парк), Вайоминг
 Уошаки-Тен (Вайоминг) — статистически обособленная местность в округе Уошаки (Вайоминг)